Salangidae är en familj av fiskar. Salangidae ingår i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Salangidae 20 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Salangidae